Javier Calvo puede referirse a:

 Javier Calvo (1991-), actor español.
 Javier Calvo Perales (1973-), escritor y traductor español.